II Mistrzostwa śródziemnomorskie w zapasach w rozgrywane były w czarnogórskim mieście Budva, między 10 a 12 czerwca 2011 roku. Pierwotnie zawody miały się odbyć w kwietniu w Aleksandrii w Egipcie, ale z powodów politycznych zostały przeniesione do Czarnogóry. W zawodach brało udział 130 zapaśników z trzynastu krajów.

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa śródziemnomorskie w zapasach
2011 w zapasach
2011 w Czarnogórze
Sport w Budvie
Zapasy w Czarnogórze